Шипуниха — топоним.

Шипуниха (приток Берди) — река в Новосибирской области.
Шипуниха (приток Алея) — река в Алтайском крае.
Шипуниха — село в Алтайском крае.